Electric lub electricity – z języka angielskiego elektryczność

Muzyka 
 „Electric” – singel Katy Perry
Electric – album grupy The Cult
 Electric – album grupy Porter Band
 Electric – album grupy Pet Shop Boys
 Electric – album Paula Rodgersa

Zobacz też